8-й женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу (финальный турнир) проходил с 20 по 27 июля 1982 года в пяти городах ФРГ (Унтершлайсхайме, Пуххайме, Франкфурте-на-Майне, Лихтенфельсе, Родинге) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 19 лет. Чемпионский титул в 8-й раз подряд выиграла молодёжная сборная СССР.

С текущего первенства изменён возрастной ценз игроков, до этого составлявший 20 лет, а сами чемпионаты стали проводиться по чётным годам (до этого (с 1969 по 1979) проходили по нечётным).

Команды-участницы 
 ФРГ (команда страны-организатора), Болгария, Венгрия, ГДР, Испания, Италия, Нидерланды, СССР, Турция, Франция, Чехословакия, Югославия.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного и финального этапов. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 3 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. В финальной группе команды играли с учётом матчей между собой на предварительной стадии.

По такой же системе итоговые 7—12-е места разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Франкфурт-на-Майне

20 июля
 Болгария — Турция 3:0 (15:9, 15:0, 15:6); СССР — Франция 3:1 (15:4, 15:12, 7:15, 15:9).

21 июля
 СССР — Турция 3:0 (15:7, 15:3, 15:2); Франция — Болгария 3:2 (12:15, 15:6, 15:11, 12:15, 15:7).

22 июля
 Франция — Турция 3:0 (15:12, 15:4, 15:10); Болгария — СССР 3:1 (6:15, 15:8, 15:5, 15:11).

Группа В 
Лихтенфельс

20 июля
 ГДР — Испания 3:0 (15:5, 15:5, 15:7); Нидерланды — Венгрия 3:0 (15:13, 15:7, 15:12).

21 июля
 Венгрия — Испания 3:0 (15:2, 15:10, 15:9); ГДР — Нидерланды 3:0 (15:12, 15:10, 15:0).

22 июля
 Нидерланды — Испания 3:0 (15:13, 15:10, 15:11); ГДР — Венгрия 3:0 (15:12, 15:6, 15:10).

Группа С 
Родинг

20 июля
 ФРГ — Югославия 3:0 (15:1, 15:6, 15:11); Чехословакия — Италия 3:0 (15:8, 15:8, 15:3).

21 июля
 Чехословакия — Югославия 3:0 (15:13, 15:10, 15:12); Италия — ФРГ 3:2 (15:7, 2:15, 16:14, 6:15, 15:8).

22 июля
 Италия — Югославия 3:0 (15:10, 15:8, 15:12); Чехословакия — ФРГ 3:1 (15:3, 12:15, 15:6, 15:13).

Классификационный раунд за 7—12 места 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на предварительном этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

Пуххайм

24 июля
 Франция — Югославия 3:1 (15:6, 15:9, 13:15, 16:14); ФРГ — Испания 3:0 (15:8, 15:13, 15:13); Венгрия — Турция 3:0.

25 июля
 Югославия — Турция 3:0 (16:14, 15:2, 15:12); Франция — Испания 3:0 (15:0, 15:4, 15:9); ФРГ — Венгрия 3:1 (16:14, 16:14, 8:15, 15:11).

26 июля
 Югославия — Испания 3:0 (15:9, 15:7, 15:9); ФРГ — Турция 3:0 (15:10, 15:9, 15:2); Франция — Венгрия 3:0 (15:6, 15:5, 15:12).

27 июля
 Венгрия — Югославия 3:0 (15:5, 15:12, 15:13); Франция — ФРГ 3:1 (15:10, 15:11, 11:15, 16:14); Турция — Испания 3:0 (15:12, 15:13, 15:6).

Финальный этап 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на предварительном этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

Унтершлайсхайм

24 июля
 Италия — Нидерланды 3:2 (12:15, 15:10, 15:8, 9:15, 15:10); ГДР — Болгария 3:2 (15:11, 7:15, 13:15, 15:5, 15:8); СССР — Чехословакия 3:0 (15:10, 16:14, 15:13).

25 июля
 Болгария — Нидерланды 3:0 (15:12, 15:8, 15:4); Чехословакия — ГДР 3:1 (16:14, 15:8, 3:15, 15:12); СССР — Италия 3:0 (15:3, 15:7, 15:1).

26 июля
 Болгария — Чехословакия 3:2 (14:16, 15:6, 15:8, 14:16, 15:10); СССР — Нидерланды 3:0 (15:6, 15:11, 15:9); ГДР — Италия 3:0 (15:9, 15:4, 15:2).

27 июля
 СССР — ГДР 3:0 (15:12, 15:8, 15:10); Чехословакия — Нидерланды 3:0 (15:13, 15:8, 15:8); Болгария — Италия 3:0 (15:10, 15:8, 15:5).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  СССР: Татьяна Васильева, М.Гусева, С.Исупова, Татьяна Кафтайлова, Ирина Кириллова, Наталья Крылова, Е.Кузьмичёва, Ирина Кукушкина, Марина Кумыш, Ирина Малиночка, С.Свиридова, Марина Таранова. Главный тренер — Анатолий Федотов.

  Болгария.

  Чехословакия.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов

1982
1982 год в волейболе
Чемпионаты Европы в ФРГ